Il doppio del torneo di tennis Hong Kong Open 2000, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Byron Black e Kevin Ullyett che hanno battuto in finale Dominik Hrbatý e David Prinosil 6-1, 6-2.

Teste di serie 

 Dominik Hrbatý /  David Prinosil (finale)
 Byron Black /  Kevin Ullyett (campioni)

 Jonas Björkman /  Brent Haygarth (quarti di finale)
 Michael Hill /  Jeff Tarango (semifinali)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Hong Kong Open 2000
ATP Tour 2000